Proaza kan syfta på:

Spanien 

 Proaza (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Proaza (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,